Montirat kan syfta på:
 Montirat, Aude
 Montirat, Tarn